La Bouriatie, une république constitutive de la fédération de Russie, est divisée en 21 raïons et 2 cités (okrougs urbains).

Liste

Cités 
 Oulan-Oude
 Severobaïkalsk

Notes et références 

Bouriatie
Bouriatie